Shelley Lake är en sjö i Kanada.   Den ligger i provinsen Manitoba, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Shelley Lake ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den sträcker sig 11,5 kilometer i nord-sydlig riktning, och 10,1 kilometer i öst-västlig riktning.

I övrigt finns följande vid Shelley Lake:

 Bulldog Creek (ett vattendrag)
 Mabel Lake (en sjö)
 Moore Creek (ett vattendrag)
 Moore Lake (en sjö)
 Overhang Lake (en sjö)
 Palomar Lake (en sjö)
 Partridge Lake (en sjö)
 Quartz Lake (en sjö)

I omgivningarna runt Shelley Lake växer i huvudsak blandskog. Trakten runt Shelley Lake är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Insjöar i Manitoba
Insjöar i Kanada större än 10 kvadratkilometer